Тим — село в Должанском районе Орловской области России. Входит в состав Дубровского сельского поселения.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Волчье переименовано в Тим.

Население

Примечания 

Населённые пункты Должанского района